

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Astana: 2014, 2015

 
Astana: 2015
Qaýrat: 2017

 
Qaýrat: 2017, 2018

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale kazaka